Джилл Крейбас (; родилась 4 июля 1974 года в Провиденсе, США) — американская теннисистка.
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в смешанном парном разряде (US Open-2008).
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2004).
 Победительница 6 турниров WTA (5 — в паре).

Общая информация 
Джилл — одна из трёх детей Ноберта и Камиллы Крейбасов. У уроженки Провиденса есть брат Мэтт и сестра Джоди.

Во время учёбы в университете штата Флорида (закончившейся получением степени бакалавра в области телекоммуникаций) Джилл играла в теннисной лиге NCAA и завоевала там несколько титулов.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (0)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (5)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров ITF в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Выпускники Школы Линкольна (Провиденс, Род-Айленд)
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 4 июля
Теннисисты США
Родившиеся в Провиденсе
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Персоналии:Хантингтон-Бич